El Cobre kan syfta på följande platser:

Kuba 

 El Cobre, Kuba, Provincia de Santiago de Cuba,

Mexiko 

 El Cobre, Guanajuato, Pénjamo, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar